Виктор Григорьевич Полуэктов (31 августа 1928, Васильсурск — 4 августа 2005, Нижний Новгород) — капитан судов речного транспорта, лауреат Ленинской премии.

Биография 
Окончил Всесоюзный заочный техникум речного транспорта МРФ РСФСР (1958).

С 1942 года работал приемосдатчиком на пристани. После службы в армии окончил речное училище, работал на речных судах в должностях от матроса до капитана и капитана-наставника.

Первый капитан первых экспериментальных судов на подводных крыльях «Ракета», «Метеор», «Спутник».

Читал курс «Управление судами на подводных крыльях» в академии водного транспорта.

С 1989 г. на пенсии.

Скончался 4 августа 2005 года. Похоронен на Федяковском кладбище Нижнего Новгорода.

Награды и премии 
Ленинская премия 1962 года — за участие в создании скоростных пассажирских судов на подводных крыльях. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1981).

Публикации 
Автор книги: Управление судами на подводных крыльях. Речной транспорт, 1962 — Всего страниц: 56

Примечания

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1963 год.
 http://www.infoflot.ru/newslenta/pheed.php?newsid=188&id=

Похороненные на Федяковском кладбище